CSB steht für:
 Chemischer Sauerstoffbedarf, als Summenparameter ein Maß für die Summe aller im Wasser vorhandenen, unter bestimmten Bedingungen oxidierbaren Stoffe
 Christlich-Soziale Bürger (in Garmisch-Partenkirchen: Christlich Soziales Bündnis), Name von Wählervereinigungen in mehreren bayerischen Städten
 Confederación Suramericana de Billar, Vorgänger der Confederación Panamericana de Billar, südamerikanischer Billard-Dachverband
 Congregatio Sancti Basilii, Kongregation der Basiliuspriester, eine internationale Ordensgemeinschaft römisch-katholischer Priester und Studenten
 Corpus der Segen und Beschwörungsformeln, volkskundliche Textsammlung des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde
 U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board, eine unabhängige Behörde der US-amerikanischen Regierung, Sitz in Washington, DC. und befasst sich mit der Untersuchung von Industrieunfällen
 21 Air (ICAO-Code), US-amerikanische Frachtfluggesellschaft

csb steht für:
 Kaschubische Sprache (ISO-639-3-Code), westslawische Sprache

CSB